Васи́лий Ива́нович Рожко́в (, Турьинские Рудники — , Санкт-Петербург) — русский горный инженер, специалист в области гидротехники. Занимался изучением водопроводов и гидравлических двигателей на Урале. .

Биография 
Родился  года в селе Турьинские Рудники (ныне город Краснотурьинск) Верхотурского уезда Пермской губернии в дворянской семье. Его отец был горнозаводским служащим (шихтмейстером). 

Окончил Турьинскую горную школу и Институт Корпуса горных инженеров в Санкт-Петербурге. В службу вступил 29 мая 1836 года; 6 июля 1838 года в звании поручика был направлен на Екатеринбургские заводы.

В 1840 году был командирован в Петербург для изучения методов магнитных и метеорологических наблюдений. С 29 декабря 1840 года служил смотрителем Екатеринбургской обсерватории. В 1841 году составил первое подробное описания водяных турбин, сооруженных на Алапаевских заводах. С 1843 года занимал должность смотрителя Екатеринбургского монетного двора и механической фабрики. В 1846—1848 годах находился в зарубежной командировке, где изучал методы специалистов в области гидравлики: Вейсбаха, Морена, Понселе, Редтенбаха.

После возвращения на Урал составил чертёж системы уральских водопроводов и гидравлических двигателей, не имевший аналогов в России и в Европе. Работал управителем Нижне-Исетского завода, помощником горного начальника Екатеринбургских заводов. До середины 1850-х годов служил помощником горного начальника Екатеринбургского округа, одновременно управляя механической фабрикой и Екатеринбургским монетным двором.

В 1856 году Рожков уехал в Бессарабию, а затем был переведён в Петербург начальником Санкт-Петербургского монетного двора, где ввёл медный передел и другие нововведения.

В 1862—1864 годах В. И. Рожков в звании профессора преподавал строительное искусство в Санкт-Петербургском горном институте, состоял в Горном учёном комитете. Был произведён 31 марта 1868 года в действительные статские советники.

Умер  года,  был похоронен на Волковском православном кладбище Санкт-Петербурга.

Был женат на Юлии Петровне Лакисовой (урождённой Волховской).

Научная деятельность 
С 1840 по 1870 годы Рожков опубликовал более 30 статей и рефератов в «Горном журнале», среди них выделяется оригинальностью, в частности, статья «О гидравлическом горном хозяйстве Уральских заводов» («Горный журнал», 1856).

Василий Рожков усвоил метод фрайбергского профессора Юлиуса Вейсбаха и применял этот метод при своих исследованиях водопроводов и гидравлических двигателей на Урале. Первые на Урале динамометрические исследования гидравлических турбин были произведены Рожковым в 1851 году на Алапаевском заводе. Им был изобретён особый тип гидравлической турбины (горизонтальная сдвоенная осевая) — турбина Рожкова. Первая такая турбина была построена в 1856 году на Екатеринбургском монетном дворе, а затем они получили значительное распространение на уральских заводах.

Он также впервые дал техническое описание турбины, изобретенной Игнатием Софоновым.

Награды 
 Орден Святой Анны III степени (1849)
 Премия Академии наук, за труд «О гидравлическом горнозаводском хозяйстве» (1856)
 Орден Святого Станислава II степени (1858)
 Орден Святой Анны II степени с императорской короной (1871)
 Орден Святого Владимира IV степени за 35 лет (1872)
 Орден Святого Владимира III степени (1873)
 Орден Святого Станислава I степени (1877)

Примечания

Литература 
 Тиме И. А., Памяти горного инженера Василия Ивановича Рожкова, «Горный журнал», 1894, т. 4, № 10.

Ссылки 
 Рожков Василий Иванович/Забытые имена Пермской губернии

Горные инженеры Российской империи
Выпускники института Корпуса горных инженеров
Преподаватели Санкт-Петербургского горного института (до 1917 года)
Похороненные на Волковском православном кладбище